Łukowski steht für:

 Powiat Łukowski, Powiat (Landkreis) in der polnischen Woiwodschaft Lublin
 Stoczek Łukowski, Stadt sowie Sitz der gleichnamigen Stadtgemeinde als auch der Landgemeinde im Powiat Łukowski der Woiwodschaft Lublin in Polen

 Łukowski ist der Name folgender Personen: